Gobernador ist der Name folgender Orte:
 Gobernador, Spanien
 Gobernador Gregores, Argentinien
 Gobernador Virasoro, Argentinien

Siehe auch:
 Gubernator